

Persone
 Barbara Krause (1959) – ex nuotatrice tedesca
 Brian Krause (1969) – attore statunitense
 Christiane Krause (1950) – ex velocista tedesca
 Dagmar Krause (1950) – cantante tedesca
 Dieter Krause (1936-2020) – canoista tedesco
 Emil Krause (1908-1962) – calciatore tedesco
 Gareth Krause (1978) – ex rugbista a 15 sudafricano
 Gesa Felicitas Krause (1992) – siepista e mezzofondista tedesca
 Irene Krause, coniugata Salomon (1940-2008) – cestista tedesca
 Jerry Krause (1939-2017) – dirigente sportivo statunitense
 Johannes Krause (1980) – genetista e biochimico tedesco
 Karl Krause (1781-1832) – filosofo tedesco
 Louisa Krause (1986) – attrice statunitense
 Martin Krause (1853-1918) – pianista e critico musicale tedesco
 Mickie Krause, pseudonimo di Michael Engels (1974) – cantante tedesco
 Moose Krause (1913-1992) – cestista e giocatore di football americano statunitense
 Nick Krause (1992) – attore statunitense
 Nicholas Krause (1993) – ex sciatore alpino statunitense
 Paul Krause (1942) – ex giocatore di football americano statunitense
 Peter Krause (1965) – attore statunitense
 Roswitha Krause (1949) – ex nuotatrice e pallamanista tedesca
 Sigrun Krause (1954) – ex fondista tedesca
 Tom Krause (1934-2013) – basso-baritono finlandese
 Walter Krause (1896-1948) – calciatore tedesco
 Walter Krause  (1953) – calciatore tedesco
 Walter Krause (...) – schermidore statunitense
 William Henry Krause Pollock (1859-1896) – scacchista inglese

Altro
 Villa Krause, chiamata anche Ciudad Ingeniero Krause – città argentina del dipartimento di Rawson

Pagine correlate 
Kraus
Rudolf Krause